Kyrylo Fesenko (1986-), joueur ukrainien de basket-ball ;
 Serhiy Fesenko (1959-), nageur soviétique ;
 Yekaterina Fesenko, athlète russe, spécialiste des 400 et 400 m haies.